Dupin är ett franskt efternamn, som burits av bland andra: 

 André Dupin (1782–1865), fransk advokat och politiker (kallad Dupin l'aîné)
 Aurore Dupin (1804–1876), fransk författare, känd under namnet George Sand
 Charles Dupin (1784–1873), fransk matematiker, ingenjör och politiker
 Jacques Dupin (1927–2012), fransk skald och skriftställare
 Louis Ellies Dupin (1657–1719), fransk kyrkohistoriker

Se även 

 C. Auguste Dupin, fiktiv person i noveller av Edgar Allan Poe

Franska efternamn